Cabiri steht für

 die lateinische Bezeichnung der Kabiren, Gottheiten der griechischen Mythologie
 die Gemeinde Cabiri (Angola) in Angola
 The Cabiri, eine Theatergruppe aus Seattle, USA